El Masters de París 2011, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2011 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de novembre de 2011 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista suís Roger Federer va aconseguir el tercer títol de l'any i divuitè Masters 1000 de la seva carrera. De fet, era primera ocasió que disputava la final d'aquest torneig i esdevenia el primer tennista a disputar una final en els nou torneigs de categoria Masters 1000. Destacar també que després de derrotar a Juan Mónaco a quarts de final, va aconseguir la victòria individual número 800 de la seva carrera. D'aquesta manera va esdevenir el setè home en aconseguir aquesta fita en l'Era Open, però encara molt lluny de les 1242 aconseguides per l'estatunidenc Jimmy Connors.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011